El nombre de ermita de Nuestra Señora de Gracia puede aludir a alguno de los siguientes edificios:

 Ermita de Nuestra Señora de Gracia, en la localidad de Castielfabib.
 Ermita de Nuestra Señora de Gracia, en la localidad de Fuente Obejuna.
 Ermita de Nuestra Señora de Gracia, en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
 Ermitorio de la Virgen de Gracia, en la localidad de Villarreal.